De Rally van Finland 2019, formeel 69th Neste Rally Finland, was de 69e editie van de rally van Finland en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2019. Het was de 593e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 11,12 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Fin
Rally van Finland